Андрей Земсков:
 Земсков, Андрей Валентинович — русский писатель.
 Земсков, Андрей Викторович (род. 1968) — русский поэт, автор-исполнитель песен.